Charlie Chaplin – brytyjski aktor komediowy, reżyser i scenarzysta
 Geraldine Chaplin – amerykańska aktorka, córka Charliego
 Victoria Chaplin –  brytyjsko-amerykańska artystka cyrkowa, klown, córka Charlie
 Chaplin – film biograficzny z 1992 roku
 Chaplin – miasto w USA, w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Chaplin – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Nelson